Бојанићи могу бити:

 Бојанићи, чланови породице Бојанић
 Бојанићи (породица), српска и црногорска породица
 Бојанићи (Краљево), насељено место града Краљева, Република Србија